Тияна Бошкович (; 8 марта 1997, Требине, Босния и Герцеговина) — сербская волейболистка, диагональная нападающая. Двукратная чемпионка мира ( 2018,  2022), серебряный (2016) и бронзовый (2020) призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы (2017, 2019).

Биография 

Тияна Бошкович родилась и начала заниматься волейболом в городе Требине (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). В возрасте 10 лет переехала с семьёй в город Билеча и вошла в молодёжный состав местного женского волейбольного клуба «Херцеговац». В 2010 году пробилась в основной состав команды и в течение одного сезона выступала в чемпионате Боснии и Герцеговины. В следующем году переехала в Сербию и в 2011—2015 годов играла за команду «Визура»/«Партизан-Визура» из Белграда и со временем приняла сербское гражданство. Дважды выигрывала «золото» чемпионата Сербии.

В 2014 в составе молодёжной сборной Сербии стала чемпионкой Европы и была признана лучшим игроком первенства. В том же году дебютировала уже в национальной сборной Сербии на чемпионате мира в Италии.

В 2015 году Бошкович перешла в турецкий «Эджзаджибаши». В том же году волейболистка добилась первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне, выиграв в составе сборной Сербии серебряные награды на Кубке мира, а затем бронзовые медали на чемпионате Европы. В 2016 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сербская сборная с Бошкович в составе дошла до финала, где уступила команде Китая. В 2017 континентальное первенство завершилось убедительной победой национальной команды Сербии, а Бошкович была признана лучшим игроком (MVP). Подобного рода триумф для сербской волейболистки и её сборной повторился и на чемпионатах мира 2018 и 2022 — командное «золото» и титул лучшего игрока для лидера атак своей команды — Тияны Бошкович. 

В составе «Эджзаджибаши» Бошкович трижды становилась призёром чемпионата Турции, чемпионкой мира среди клубов и обладателем Кубка ЕКВ.

Клубная карьера 
 2010—2011 —  «Поштар» (Зренянин);
 2011—2012 —  «Визура» (Белград);
 2012—2015 —  «Партизан-Визура»/«Визура» (Белград);
 с 2015 —  «Эджзаджибаши» (Стамбул).

Достижения

Со сборными Сербии 
 серебряный (2016) и бронзовый (2020) призёр Олимпийских игр.
 двукратная чемпионка мира — 2018, 2022.
 серебряный призёр розыгрыша Кубка мира 2015.
 бронзовый призёр Гран-при 2017.
 двукратная чемпионка Европы — 2017, 2019;
 серебряный (2021) и бронзовый (2015) призёр чемпионатов Европы.
 чемпионка Европы среди молодёжных команд 2014.

С клубами 
 двукратная чемпионка Сербии — 2014, 2015;
 двукратный бронзовый призёр чемпионатов Сербии — 2012, 2013.
 победитель розыгрыша Кубка Сербии 2015;
 двукратный серебряный призёр Кубка Сербии — 2013, 2014.
 двукратный обладатель Суперкубка Сербии - 2013, 2014.
 двукратный серебряный (2018, 2019) и двукратный бронзовый (2016, 2022) призёр чемпионатов Турции.
 победитель розыгрыша Кубка Турции 2019;
 серебряный призёр Кубка Турции 2018. 
 двукратный обладатель Суперкубка Турции — 2018, 2020.

 победитель чемпионата мира среди клубов 2016;
 двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира среди клубных команд — 2018, 2022.
 бронзовый призёр Лиги чемпионов ЕКВ 2017.
 двукратный победитель розыгрышей Кубка Европейской конфедерации волейбола — 2018, 2022.

Индивидуальные 
 2014: MVP молодёжного чемпионата Европы.
 2016: MVP и лучшая диагональная нападающая клубного чемпионата мира.
 2017: лучшая диагональная нападающая клубного чемпионата мира.
 2017: лучшая диагональная нападающая Гран-при.
 2017: MVP чемпионата Европы.
 2018: лучшая диагональная нападающая клубного чемпионата мира.
 2018: MVP чемпионата мира.
 2019: MVP и лучшая диагональная нападающая чемпионата Европы.
 2020: MVP Суперкубка Турции.
 2022: MVP и лучшая диагональная нападающая чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИВБ 
 Профиль на сайте ЕКВ 
 Профиль на сайте ЖВК «Эджзаджибаши»
 women.volleybox.net. Tijana Bošković 
 Интервью с Тияной Бошкович 

Волейболисты Боснии и Герцеговины
Волейболисты Сербии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ВК «Визура»
Игроки ЖВК «Эджзаджибаши»
Игроки ЖВК «Партизан»